(colline aux fleurs) est le nom d'une localité du Nord-Ouest de l'île principale d'Honshū, au Japon.

Il en dérive un nom de famille utilisé par plusieurs personnalités :
 , née le , est une athlète japonaise spécialisée dans le saut en longueur et le triple saut ;
 , né le 6 janvier 1952 est un chanteur-compositeur-interprète ;

Il existe également un nom de famille  (signifiant en japoanais uniquement, colline aux fleurs ou aux pétales) :
 , 1760 — 1835, un chirurgien japonais de l'époque d'Edo, érudit en herbologie ;
 , est tiré de la vie de ce chirurgien ;

Note